Widuchowa (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Buski
 Widuchowa (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński
 Widuchowa (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński